Арён (; I век до н. э.) — жена основателя и первого короля Силла Хёккосе. Согласно некоторым источникам, они были братом и сестрой. Их матерью является Сасо, из королевской китайской семьи, позже переехавшая в Чинханскую конфедерацию. Она появилась из левого бока дракона (по другим данным, из правого). Считается, что дракон олицетворяет Сасо.

Семья

Примечания 

Силла
Супруги монархов Кореи